Håtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Håtjärnen, Västergötland, sjö i Marks kommun,  (4,7 ha)
Håtjärnen (Töcksmarks socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (9,41 ha)
Håtjärnet, sjö i Sunne kommun,  (27,5 ha)
Håtjärnen (Lima socken, Dalarna, 674692-136501), sjö i Malung-Sälens kommun,  (4,57 ha)
Håtjärnen (Lima socken, Dalarna, 677529-135079), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Lilla Håtjärnen, sjö i Malung-Sälens kommun,  (5,3 ha)
Norra Håtjärnen, sjö i Malung-Sälens kommun,  (10,8 ha)
Stora Håtjärnen, sjö i Malung-Sälens kommun,  (33,5 ha)
Södra Håtjärnen, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Västra Håtjärn, sjö i Malung-Sälens kommun,  (4,99 ha)
Östra Håtjärn, sjö i Malung-Sälens kommun,  (4,12 ha)
Håtjärnen (Svegs socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Håtjärnen (Älvros socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (11,1 ha)
Håtjärnen (Aspås socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (9,42 ha)
Håtjärnen (Bodsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (43,7 ha)
Lill-Håtjärnen, sjö i Krokoms kommun, 
Håtjärnarna, sjö i Ånge kommun,  (11,8 ha)
Håtjärnarna (södra), sjö i Ånge kommun,  (1,6 ha)
Håtjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (15,9 ha)
Mellan-Håtjärnen, sjö i Ånge kommun, 
Neder-Håtjärnen, sjö i Ånge kommun, 
Över-Håtjärnen, sjö i Ånge kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn